VFF est un sigle qui peut désigner :
 Viafers federalas, nom romanche des chemins de fer fédéraux suisses ;
 Vendée Fontenay Foot, club français de football dont le siège est à Fontenay-le-Comte ;
 Viborg FF, club danois de football basé à Viborg ;
 version francophone française, doublage francophone d'un film ou d'une série réalisé en France.

Abréviation